Under Siege désigne :
 Under Siege (États-Unis) (Hostages (Royaume-Uni)) (Traficantes de pánico) est un film de René Cardona Jr. de 1980
 État de crise (titre original : Under Siege) téléfilm de Roger Young co-écrit par Bob Woodward, 1986 ;
 une série de films d'action avec Steven Seagal composée de : Piège en haute mer (Under Siege) et Piège à grande vitesse (Under Siege 2: Dark Territory) ;
 Under Siege 2: Dark Territory suite du film Under Siege (1995) avec Steven Seagal ;
 Under Siege, un jeu vidéo de stratégie développé par Seed Studios.
  jeu vidéo de 2005 ;
 Under Siege, jeu vidéo de 2011 ;
 Under Siege livre écrit par Stephen Coonts
  chanson de Sepultura's ;
 , roman de Stephen Coonts, 1990 ;
 Un évènement de catch professionnel produit par la fédération américaine Impact Wrestling :
 Under Siege (2021)
 Under Siege (2022)